Koechlin, prononcé , peut désigner :
 le nom de famille de l'un des membres de la famille Koechlin ;
 la société française André Koechlin & Cie spécialisée dans les constructions mécaniques, fondée par André Koechlin ;
 Alfred-Eugène Koechlin (1845-1878), peintre ;
 Charles Koechlin (1867-1950), compositeur.
 Horace Koechlin (1839-1898), chimiste ;
  (1926-), botaniste ;